Менедем:

 Менедем — грецький філософ-кінік
 Менедем Еретрійський — грецький філософ-сократиков
 Менедем  — полководець Олександра Македонського, який загинув в  битві у Політімета